El Edificio Padilla es una torre residencial ubicada en la parroquia Bolívar de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. La misma se encuentra en la avenida Urdaneta, una de la más importantes de la capital zuliana.

Historia y actualidad 
Dicha edificación fue construida en los años 1970, con el auge de la modernización de la ciudad de Maracaibo, tras la desaparición del Barrio del Saladillo.

En dicha zona se edificó un complejo de centro comercial, llamado Paseo Ciencias y una torre residencial del nombre de Padilla. 

En dicho colectivo de infraestructura, operan hoy en día la banca privada y otros negocios comerciales, aparte de ahora ser utilizada como instrumento de publicidad en la incorporación de vallas.

El Edificio se encuentra en el centro de la capital marabina y es centro histórico del crecimiento poblacional.

Véase también 
Arquitectura de Maracaibo

Referencias

Enlaces externos 

Edificios y estructuras de Maracaibo
Rascacielos de Maracaibo
Rascacielos de Venezuela
Edificios de viviendas de Venezuela